Ха́ссетт () — английская фамилия. Известные носители:

 Хассетт, Гэвин (род. 1973) — канадский гребец.
 Хассетт, Джо (род. 1955) — американский баскетболист.
 Хассетт, Кевин (род. 1962) — американский экономист.

Примечания